Příjmení Lehner [léner] má nebo mělo více lidí:

 Ernst Lehner (1912–1986) – německý fotbalista
 Ferdinand Josef Lehner (1837–1914) – římskokatolický kněz, průkopník památkové péče
 Jan Jiří Lehner (asi 1700–1776) – barokní sochař
 Krištof Lehner – slovenský zlatník, rychtář a soudce v Banské Bystřici
 Robin Lehner (* 1991) – švédský hokejový brankář

podobná příjmení
 Lehnert
 Lechner